Rosewood kan syfta på:

 Rosewoodmassakern – en massaker som ägde rum 1923 i Rosewood, Florida
 Rosewood (1997) – en amerikansk film från 1997
 Rosewood (TV-serie) – en amerikansk TV-serie (2015-2017)

Geografi

Australien 

 Rosewood, New South Wales, ort, Tumbarumba, 
 Rosewood, Queensland – en stad

USA 

 Rosewood, Ohio, ort, Champaign County, 
 Rosewood, Florida, ort, Levy County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar